Крутой Яр — посёлок в Поспелихинском районе Алтайского края России. Входит в состав Мамонтовского сельсовета.

История 
В 1958 году посёлок Кирзавод переименован в Крутой Яр.

Население 

 Национальный состав
Согласно результатам переписи 2002 года, в национальной структуре населения русские составляли 81 %.

Примечания 

Населённые пункты Поспелихинского района